Соревнования по биатлону на Универсиаде впервые появились в 1983 году. Первоначально соревнования были мужскими, женские дисциплины появились в 1989 году. В 1985, 1987, 1991 и 1995 соревнования по биатлону на Универсиадах не проводились. В этом виде спорта разыгрываются 9 комплектов наград.

Соревнования

Медалисты

Мужчины

Индивидуальная гонка 20 км

Спринт 10 км

Гонка преследования 12,5 км

Масс-старт 15 км

Эстафета 4 x 7,5 км

Женщины

Индивидуальная гонка 15 км

Спринт 7,5 км

Гонка преследования 10 км

Масс-старт 12,5 км

Эстафета 4 x 6 км

Смешанные соревнования

Эстафета 2 x 6 км / 2 x 7,5 км

Примечания

Ссылки 
 Биатлон на сайте Международной федерации университетского спорта
 Все Универсиады: от Турина-1959 до Казани-2013
 Универсиада готова к старту
 История биатлона на сайте Универсиады 2021
 Статистика зимних Универсиад с 1960 по 2015 стр.22
 Universiade on sports123.com

Соревнования по биатлону
Биатлон на зимних Универсиадах